Municipio de Somers puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Somers (condado de Wilkes, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilkes.
 Municipio de Somers (condado de Preble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Preble.